

Aziende 

 Comte, storica casa d'arredamento e decorazioni argentina

Persone 
 Alfred Comte, pioniere dell'aviazione svizzera, ingegnere aeronautico, aviatore, istruttore di volo e fotografo 
 André Comte-Sponville, filosofo francese.
 Auguste Comte, filosofo positivista e sociologo francese
 Charles Comte, calciatore, allenatore di calcio e giornalista svizzero
 Michel Comte, fotografo svizzero

Comuni, cantoni e arrondissement 
 La Comté
 Arrondissement di Fontenay-le-Comte
 Fontenay-le-Comte
 Cantone di Avesnes-le-Comte
 Villars-le-Comte
 Braine-le-Comte
 Brie-Comte-Robert
 Cantone di Fontenay-le-Comte
 Le Comte Ory
 Cantone di Vic-le-Comte
 Cantone di Brie-Comte-Robert
 Avesnes-le-Comte
 Vic-le-Comte
 Courcelles-le-Comte
 Magnicourt-en-Comte
 L'Épinay-le-Comte
 Nizy-le-Comte
 Nouvion-le-Comte
 Bourg-le-Comte
 Martigny-le-Comte
 Villeneuve-le-Comte
 Fontaine-le-Comte
 Prat de Comte, comune spagnolo
 Fresnay-le-Comte
 Béville-le-Comte
 Monceaux-le-Comte
 Metz-le-Comte
 Baons-le-Comte
 La Haye-le-Comte

Battaglie 
 Prima battaglia di Fontenay-le-Comte
 Seconda battaglia di Fontenay-le-Comte